Mona Lisa:

 Mona Lisa — песня Нэта Кинга Коула.
 Mona Lisa — опера Макса фон Шиллингса.